Vohémar steht für folgende Orte in der Region Sava auf Madagaskar:
 Vohémar (Distrikt)
 Vohémar (Stadt)